Николай Александрович Назарчук (7 сентября 1927 ― 4 января 2019) ― советский и белорусский художник, график, педагог, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Николай Александрович Назарчук родился 7 сентября 1927 года в деревне Санюки, ныне Ельского района Гомельской области. В 1941 году завершил обучение в 7-м классе Санюковской средней школы. Во время оккупации проживал на захваченной немцами территории. В январе 1944 года, когда Советская Армия освободила Белоруссию, был направлен учиться на курсы сапёров. С марта 1944 года и на протяжении восьми месяцев принимал участие в обезвреживании боеприпасов: мин и снарядов. Был награждён медалью «За отвагу». 14 декабря 1944 года 17-летний юноша был отправлен на военную службу в артиллерийский полк. В ноябре 1946 году уволен со службы.

Ещё до войны Николай проявлял способности к рисованию. Его талант был отмечен художником Рыдневским, который и поспособствовал поступлению в художественное училище. В 1947 году был зачислен в Минское художественное училище.

С 1952 по 1955 год стал работать учителем рисунка, живописи и композиции в Витебском художественно-графическом училище.

С 1955 по 1961 год проходил обучение в Белорусском театрально-художественном институте у уже знакомых ему учителей — В. Волкова, В. Мазалева, В. Цвирка, А. Козловского. Ему была присвоена квалификация — «живописец». Картина «Семинар в поле» стала его дипломной работой.

С 1962 по 1966 годы трудился учителем рисования в Минском архитектурно-строительном техникуме. С марта 1966 года и на протяжении шести лет трудился в Республиканской школе-интернате музыки и изящных искусств завучем изящных искусств.

С 1967 года являлся членом Союза художников Белорусской ССР.

С 1974 по 1975 годы являлся ответственным секретарём правления Союза художников Белорусской ССР. В 1975 году поступил на работу преподавателем кафедры рисунка, акварели и скульптуры Белорусского политехнического института. После 1976 года стал трудиться по контрактам, занимался творческой работой.

С 1982 по 1989 годы исполнял обязанности заместителя председателя Художественного фонда Союза художников Белорусской ССР.

Участник многих художественных выставок, в том числе международных в Англии, Польше, России, Франции.

Проживал в городе Минске. Умер 4 января 2019 года.

Работы художника 
 «Мать мертвых» (1961),
 «Огни моего города» (1970),
 «Односельчане» (1975),
 «Цветы Алайзе Пашкевич» (1976),
 «Сын» (1978),
 «Николай Гусовский дома» (1981),
 «Солдаты и цветы» (1985),
 «Танковый бой под Сянно 9-16 июля 1941 года» (1986),
 «Якуб Колас и В. К. Белыницкий-Бирула в Прилуках» (1982),
 «Портрет. Герой Советского Союза В. Царук» (1984),
 « Ф. Скорина в Праге» (1986),
 «Захоронение чибисы. Чернобыл» (1989),
 «Он спас сестру из плена» (1990),
 «Кастусь Калиновский» (1992),
 «Борьба. 19 февраля 1989 г.» (1993),
 «Тадеуш Костюшко перед армией» (1994),
 «Беларусь 1992. Аллегория» (1995),
 «Беларусь, ваш народ подождет» (1996),
 «Возрождение» (1997)
 «Рождение стрекозы» (1998),
 «И время придет. Аллегория» (1999),
 «К свету» (1998),
 «Аллегория времени» (2001),
 «Под знаком независимости. Мечты»(2001),
 «Портрет Леона Баразны» (2002),
 «Памяти художника Ивана Рэя» (2003),
 «Каин и Авель» (2003),
 «Возрождение» (2007),
 «1960-е. Реабилитация» (2007),
 «В День Воли» (2015),
 «Сонеты Максима Богдановича» (2017).

Награды и звания 
 Медаль «За отвагу» (СССР)
 Медаль Жукова,
 другими медалями.
 Медаль «За заслуги в изобразительном искусстве» Белорусского союза художников.
 Медаль Иосифа Драздовича «За плоды в искусстве» культурно-просветительского клуба «Наследие» (2005 г.).

Примечания

Литература 
 Белорусская энциклопедия : В 18 томах / Под ред.: Пашков Г. П. и др. — Мн. : БелЭн , 2000. — Том 11: Мугир — Поликлиника. — 560 с. — ISBN 985-11-0188-5 (том 11), ISBN 985-11-0035-8.
 Энциклопедия истории Беларуси. В 6 т. Т. 5: М — Пуд / Беларусь. Окружное; Ред .: Г. П. Пашков (ред.) И др .; Мачта. Е. Е. Жакевич. — Мн.: БелЭн , 1999. — 592 с .: ил. ISBN 985-11-0141-9.
 Культура Беларуси: энциклопедия. Vol.4. / под ред .: В. Ю. Александрова (ред.) и др. — Мн.,: БелСЭ імя П. Броўкі, 2013. — Т. 4. — 703 с. — ISBN 978-985-11-0746-5.
 Белорусский союз художников: Энциклопедический справочник / автор-составитель Б. А. Крепак и др. — Мн. : ВТАА «Кавалер Паблишерс», 1998. — 383 с. — 664 с. — 3000 экз. — ISBN 985-6427-09-6.
 Художники Советской Беларуси / редактор: В. И. Версоцкий, Н. И. Гончаров, Н. Т. Гутиев и др. — Мн.,: Беларусь, 1976. — С. 247. — 400 с. — 18000 экз.

Ссылки 
 Николай Александрович Назарчук
 Биография Николай Александрович Назарчук
 Видео Белорусский художник Назарчук
Члены Союза художников СССР
Художники СССР
Художники Белоруссии
Сапёры Великой Отечественной войны